Osoby o tym nazwisku:
 Harald Weinfurter – niemiecki fizyk
 Stefan Weinfurter – niemiecki historyk